Alkione ima več pomenov:
 Alkione - oseba v grški mitologiji
 Alkione - η Bika (Tauri), zvezda v ozvezdju Bika